Фур:

 Фур — см. Фор (народ) — группа народов, живущих в Африке.
 Фур — язык народности фор.
 Фур () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы.
 Фур — остров Дании. 
 «Фур» (от  — огонь) — брандер Балтийского флота Российской империи, участник Северной войны.